Blue bayou (Roy Orbison) (1963), een lied geschreven door Roy Orbison en Joe Melson, gezongen door Orbison, Linda Ronstadt en anderen
 Blue Bayou (1990), een Amerikaanse film van regisseur Karen Arthur
 Blue Bayou (2021), een Amerikaanse film uit 2021
 Blue Bayou Restaurant, naam van een restaurant in verschillende Disney-parken